Seznam polkov z zaporedno številko 42.

Seznam 
 Pehotni
 42. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 42. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 42. pehotni polk (Wehrmacht)
 42. strelski polk (ZSSR)
 42. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 42. grenadirski polk (Wehrmacht)
 42. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 42. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 42. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 42. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 42. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 42. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi